Anagallis pulchella  es una especie no aceptada y puede referirse a:

Anagallis pulchella descrita por Salisb. es sinónimo de Lysimachia arvensis subsp. arvensis
Anagallis pulchella descrita por Welw es sinónimo de Lysimachia elegantula (P.Taylor) U.Manns & Anderb.

Referencias